Minţaqat Dimashq (arabiska: منطقة دمشق) är ett distrikt i Syrien.   Det ligger i provinsen Damaskus, i den sydvästra delen av landet. Huvudstaden Damaskus ligger i Minţaqat Dimashq.

Runt Minţaqat Dimashq är det i huvudsak tätbebyggt. Runt Minţaqat Dimashq är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Damaskus